Blaise Mautin (né en 1968), parfumeur-créateur français
 François Mautin (1907-2003), joueur de hockey sur glace français